

Cinema 
The Sorceress – cortometraggio del 1914 diretto da Joseph W. Smiley
The Sorceress – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
 La spada e la magia (Sorceress) – film del 1982 diretto da Jack Hill
 Sorceress – film del 1995 diretto da Jim Wynorski

Letteratura 
 I segreti di Nicholas Flamel, l'immortale - L'incantatrice (The Sorceress) – romanzo di Michael Scott del 2009
 L'incantatrice (Sorceress) – romanzo di Maggie Furey
 Se fossi una strega (Sorceress) – romanzo di Celia Rees

Musica 
 Sorceress – album degli Opeth del 2016
 The Sorceress – traccia dell'album Awaken the Guardian dei Fates Warning del 1986

Altro 
 Sorceress – personaggio dei Masters of the Universe